SuperBest Ligaen 2003-04 var den 44. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den anden og sidste sæson under navnet SuperBest Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 47. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil med 36 kampe til hvert hold. Derefter gik de otte bedste hold videre til slutspillet om DM-medaljer, der bestod af kvartfinaler, semifinaler og finale, hvor alle opgør for første gang blev afviklet bedst af syv kampe, samt en bronzekamp. 

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Esbjerg Ishockey Klub, Esbjerg Oilers, som dermed vandt DM-titlen for første gang. Det var imidlertid den 5. DM-titel i alt for moderklubben Esbjerg IK. Vestjyderne var blevet nr. 2 i grundspillet, men i slutspillet spillede holdet tre dramatiske opgør mod henholdsvis Rungsted Cobras, Odense Bulldogs og AaB Ishockey, som alle først blev afgjort i syvende kamp. I finaleserien mod AaB Ishockey var Esbjerg endda bagud med 2-3 efter fem kampe men formåede at vinde begge de to sidste finaler efter forlænget spilletid. Den afgørende kamp blev spillet hjemme i Esbjerg Skøjtehal den 6. april 2004, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen ved at vinde 3-2 efter forlænget spilletid i en kamp, der blev lige så dramatisk som resten af slutspillet. To minutter før tid førte gæsterne fra Aalborg med 2-0, men det lykkedes for hjemmeholdets Dan O'Connell at reducere til 1-2 ca. halvandet minut før tid, og blot 4 sekunder inden udløb af den ordinære spilletid fik Esbjerg Oilers' Martin Rousek udlignet til 2-2 til stor jubel for de 4.202 tilskuere – det højeste tilskuertal til en dansk ligakamp i otte år. Det afgørende mål til 3-2 blev scoret af Petter Bart Hansen efter 9:23 af den forlængede spilletid.

Det var første gang siden sæsonen 1993-94 at AaB Ishockey vandt DM-medaljer, og finalenederlaget var det første af en serie på fire sæsoner i træk, hvor holdet tabte i DM-finalen.

Bronzemedaljerne gik til Odense Bulldogs, som i bronzekampen besejrede de forsvarende mestre og grundspilsvinderne fra Herning Blue Fox med 2-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ni hold spillede en turnering med 36 kampe til hvert hold, der blev spillet i perioden 12. september 2003 - 13. februar 2004. De otte bedste hold gik videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedst hold i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, bortset fra bronzekampen.

Kvartfinaler 

De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstandere i kvartfinalerne blandt de hold, der sluttede grundspillet på 5.- til 8.-pladsen. Som vinder af grundspillet var Herning Blue Fox førstevælger, og midtjyderne valgte grundspillets nr. 7, IK Sønderjylland, som modstander i sin kvartfinale. Grundspillets nr. 2, Esbjerg Oilers valgte at møde Rungsted Cobras, der var blevet nr. 5 i grundspillet. Som nr. 3 valgte AaB Ishockey Herlev Eagles, som modstander, hvilket efterlod Frederikshavn IK som Odense Bulldogs' modstander.

Kampene blev spillet i perioden 17. februar - 2. marts 2004.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljevindere

All star-hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 2003-04 
 Passion Hockey - Championat du Danemark 2003/04 
 EliteProspects - 2003-04 Denmark PLAYER STATS 
 EliteProspects - Danish League Player of the Year 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish Champions 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Silver Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Bronze Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish League All-Star Team 
 Politiken, marts - april 2004.
 Metal Ligaen - 16 ÅR SIDEN I DAG: Den mest vanvittige kamp nogensinde i dansk ishockey (6. april 2020)

Noter 

2003-04
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2003
Ishockey i 2004